Thomas Hardwick ist der Name folgender Personen:

* Thomas Hardwick (Architekt) (1752–1829), englischer Architekt 
 Thomas J. Hardwick, Chemiker
 Thomas W. Hardwick (1872–1944), US-amerikanischer Jurist und Politiker (Georgia)